Hoplothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Charles Jean-Baptiste Amyot och Jean Guillaume Audinet Serville 1843. Hoplothrips ingår i familjen rörtripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rörtripsar
Hoplothrips